Le moulin de Daudet (film), film van Samy Pavel
Le moulin de Daudet (album), filmmuziek van Klaus Schulze, behorende bij bovenstaande film